Municipio de Rye puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rye (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Rye (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.